

Mitologia 
 Helena Trojańska – w mitologii greckiej córka Zeusa i Ledy, żona Menelaosa

Sztuka 
 Helena Trojańska – film z 1924 roku
 Helena Trojańska – film z 1956 roku
 Helena Trojańska – film z 2003 roku